Dittershausen ist der Name folgender Orte:
 Dittershausen (Fuldabrück), ein Ortsteil  der Gemeinde Fuldabrück im Landkreis Kassel, Hessen
 Dittershausen (Schwalmstadt), ein Stadtteil von Schwalmstadt im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen